Engelmayer ist der Familienname von: 

 Günther Engelmayer (* 1941), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Jaron Engelmayer (* 1976), deutscher Rabbiner

Siehe auch:
 Engelmeier